Добра може мати такі значення:
 Добра — грошова одиниця Сан-Томе і Принсіпі.

Добра — село в Україні, Черкаська область, Маньківський район.

Населені пункти та їхні частини
 Добра — місто в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Добра — місто в Лобезькому повіті Західнопоморського воєводства
 Добра — гміна в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Добра — гміна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Добра — гміна в Лобезькому повіті Західнопоморського воєводства
 Добра — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Добра — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Добра — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Добра — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Добра — село в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Добра — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Добра — село в гміні Стшелечкі Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Добра — село в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Добра — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Добра — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Добра — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Добра — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Добра — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Добра — село в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Добра — осада в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Добра — лісова осада в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства

Примітки